Alkoholgesetz ist die Bezeichnung für ein Gesetz, das den Umgang mit alkoholischen Erzeugnissen oder die Alkoholbesteuerung regelt. 

In Deutschland:
 Alkoholsteuergesetz

In der Schweiz:
 Alkoholgesetz (Schweiz)

Siehe auch:
Alkoholbesteuerung